Baigou bezeichnet:

 Baigou (Gaobeidian) (白沟镇), Großgemeinde der Stadt Gaobeidian in der chinesischen Provinz Hebei
 Baigou (Fengkai) (白垢镇), Großgemeinde im Kreis Fengkai in der chinesischen Provinz Guangdong